Eufaula steht für:
 Eufaula (Volk), ein Stamm der Muskogee

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eufaula (Alabama), im Barbour County
 Eufaula (Oklahoma), im McIntosh County
 Eufaula (Washington), im Cowlitz County
 Eufaula Heights, im Cowlitz County, Washington
 Eufaula Township (McIntosh County, Oklahoma)

Stauseen:
 Eufaula Lake am Canadian River in Oklahoma
 Lake Eufaula am Chattahoochee River in Alabama und Georgia